Pileccy herbu Ciołek – polski ród szlachecki
 Pileccy herbu Leliwa – polski ród szlachecki
 Pileccy herbu Łabędź – polski ród szlachecki
 Pileccy herbu Topór – polski ród szlachecki